USA Sevens 2005 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju USA Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 12–13 lutego 2005 roku na Home Depot Center w Carson będąc czwartym turniejem sezonu 2004/2005.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Home Depot Center zawody były czwartym turniejem sezonu 2004/2005 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Rozkład gier został opublikowany pod koniec grudnia 2004 roku.

W pierwszym dniu na trybunach zjawiło się 7500 widzów, którzy byli świadkami trzech wyraźnych zwycięstw Nowozelandczyków i Argentyńczyków, zwycięstwa Anglii nad Fidżi i Australii nad RPA oraz remisu Fidżi z Tonga. Obrońcy tytułu, Argentyńczycy, wśród których wyróżniali się Francisco Bosch, Gonzalo Tiesi i Lucio López Fleming, ulegli w finale reprezentantom Nowej Zelandii, dla których był to trzeci z rzędu triumf w tym sezonie. Pod nieobecność Liama Messama ciężar gry wśród podopiecznych Gordona Tietjensa wzięli na siebie Tafai Ioasa, Isaia Toeava, Tamati Ellison, Nigel Hunt, Orene Aiʻi i Roy Kinikinilau. Najwięcej punktów w zawodach zdobył Orene Aiʻi.

Dla części zespołów był to ostatni sprawdzian przed zaplanowanym na marzec Pucharem Świata.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2004/2005)
USA Sevens
2005 w Kalifornii